Mark Dekanich (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace croato-canadien. .

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Express de Coquitlam || LHCB
| 20 || 3 || 11 || 0 || 1059 || 83 || 4,70 || 87,4 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Express de Coquitlam || LHCB
| 30 || 13 || 15 || 1 || 1647 || 89 || 3,24 || 90,9 || 2 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Université de Colgate || NCAA
| 5 || 1 || 1 || 0 || 161 || 5 || 1,85 || 90,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Université de Colgate || NCAA 
| 36 || 18 || 11 ||6  || 2126 || 81 || 2,33 || 92,4 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Université de Colgate || NCAA 
| 36 || 15 || 17 || 4 || 2136 || 83 || 2,33 || 92,3 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Université de Colgate || NCAA 
| 41 || 18 || 16 || 6 || 2389 || 86 || 2,16 || 92,4 || 6 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH
| 30 || 15 || 10 || 2 || 1663 || 58 || 2,09 || 92,3 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Cyclones de Cincinnati || ECHL 
| 2 || 2 || 0 || 0 || 125 || 1 || 0,48 || 98,1 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH
| 47 || 27 || 16 || 4 || 2804 || 109 || 2,33 || 91,4 || 4 || 2 || 7 || 3 || 4 || 408 || 19 || 2,79 || 90,9 || 1 || 2
|-
| 2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH
| 43 || 23 || 12 || 5 || 2500 || 84 || 2.02 || 93.1 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Predators de Nashville || LNH 
| 1 || 0 || 0 || 0 || 50 || 3 || 3.60 || 88.0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Falcons de Springfield || LAH
| 5 || 1 || 2 || 1 || 240 || 16 || 4.00 || 86.7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 35 || 16 || 14 || 2 || 1914 || 95 || 2,98 || 89,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || KHL Medveščak || KHL || 27 || 11 || 9 || 6 || 1630 || 57 || 2,10 || 93,7 || 3 || 2 || 2 || 0 || 2 || 117 || 7 || 3,57 || 87,3 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || KHL Medveščak || KHL || 12 || 0 || 10 || 0 || 592 || 47 || 4,76 || 83,8 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 35 || 20 || 9 || 2 || 2004 || 72 || 2,16 || 92,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bears de Hershey || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 4 || 4,09 || 81,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 33 || 5 || 9,10 || 83,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Royals de Reading || ECHL || 39 || 21 || 12 || 4 ||  || 111 || 3,04 || 91,0 || 1 || 2 || 6 || 2 || 4 || 406 || 11 || 1,62 || 95,4 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Royals de Reading || ECHL || 34 || 13 || 15 || 4 ||  || 101 || 3,07 || 97,8 || 3 || 0 || - || - || - ||- || - || - || - || -|| -

Références

Naissance en mai 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international croate de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Bears de Hershey
Naissance à Vancouver
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Royals de Reading